Bártfai Szabó László (1880–1964) levéltáros, történész
 Bártfai Szabó László (1915–1999) katonatiszt, emlékiratíró